Inoue, Inoué oder Inouye ist ein japanischer Familienname.

Inoue (Vorname zuerst) 
 Akihisa Inoue (* 1947), japanischer Materialwissenschaftler
 Atsushi Inoue (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Daisuke Inoue (* 1940), japanischer Erfinder und Unternehmer
 Etsuko Inoue (* 1964), japanische Tennisspielerin
 Hideto Inoue (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Inoue (1932–1989), japanischer Botaniker
 Hiroto Inoue (* 1993), japanischer Langstreckenläufer
 Hisashi Inoue (1934–2010), japanischer Schriftsteller
 Jō Inoue (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Joe Inoue (* 1985), japanisch-amerikanischer Rockmusiker
 Kaori Inoue (* 1982), japanische Volleyballspielerin
 Kazuhiko Inoue (* 1954), japanischer Synchronsprecher
 Kazuma Inoue (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kazuo Inoue (* 1981), japanischer Radrennfahrer
 Keizō Inoue (1922–2002), japanischer Musiker
 Kenji Inoue (* 1976), japanischer Ringer
 Kenta Inoue (* 1998), japanischer Fußballspieler

 Kiyonobu Inoue, bürgerlicher Name von Inoran (* 1970), japanischer Musiker
 Kōhei Inoue (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Koki Inoue (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Kōsei Inoue (* 1978), japanischer Judoka
 Manji Inoue (* 1929), japanischer Keramikkünstler
 Marina Inoue (* 1985), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Masaki Inoue (* 1979), japanischer Radsportler 
 Masanori Inoue (* 1972), japanischer Skeletonpilot und Bobfahrer

 Miyabi Inoue (* 1991), japanische Tennisspielerin
 Naoki Inoue (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Naoya Inoue (* 1993), japanischer Boxer
 Nobutaka Inoue (* 1948), japanischer Religionswissenschaftler
 Rena Inoue (* 1976), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Rikito Inoue (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Ryōta Inoue (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Ryota Inoue (Fußballspieler, 2000) (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Satoko Inoue (* 1958), japanische Pianistin
 Satoru Inoue (Maler) (* 1931), japanischer Maler
 Shigeyoshi Inoue (Chemiker) (* 1980), japanischer Chemiker

 Shion Inoue (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Shion Inoue (Fußballspieler, 2000) (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Shōta Inoue (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Taira Inoue (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Takehiko Inoue (* 1967), japanischer Comiczeichner
 Takeshi Inoue (* 1928), japanischer Fußballspieler
 Taki Inoue (* 1963), japanischer Rennfahrer
 Takuto Inoue (* 1995), japanischer Badmintonspieler
 Tetsuaki Inoue (* um 1960), japanischer Badmintonspieler
 Tetsuro Inoue (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Tomoya Inoue (* 1984), japanischer Badmintonspieler
 Toshiaki Inoue (* 1951), japanischer Dreispringer
 Toshihiko Inoue (* 1952), japanischer Jazzmusiker
 Wataru Inoue (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yoshihisa Inoue (* 1947), japanischer Politiker
 Yoshiko Inoue (* 1988), japanische Ringerin
 Yūdai Inoue (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Yūichi Inoue (Pianist) (* um 1970), japanischer Jazzmusiker

Inoue (Familienname zuerst) 
 Inoue Enryō (1858–1919), japanischer Philosoph
 Inoue Genzaburō (1829–1868), Anführer der 6. Einheit der Shinsengumi
 Inoue Junnosuke (1869–1932), japanischer Politiker
 Inoue Kaoru (1836–1915), japanischer Politiker
 Inoue Kenkabō (1870–1934), japanischer Schriftsteller und Journalist
 Inoue Kiyonao (1809–1867), japanischer Mitarbeiter des Shogunats
 Inoue Kiyoshi (1913–2001), japanischer Historiker, Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Inoue Kowashi (1844–1895), japanischer Politiker
 Inoue Masakichi (1886–1975), japanischer General
 Inoue Masashige (1585–1661), japanischer Großinspekteur, Schlüsselfigur in den Beziehungen der Regierung zur Niederländischen Ostindien-Kompanie
 Inoue Mitsuharu (1926–1992), japanischer Schriftsteller
 Inoue Nisshō (1887–1967), japanischer buddhistischer Prediger und Nationalist
 Inoue Sadae (1886–1961), japanischer General
 Inoue Shigeyoshi (1889–1975), japanischer Admiral
 Inoue Shumpei, japanischer Fußballspieler
 Inoue Tadashirō, japanischer Politiker
 Inoue Tetsujirō (1856–1944), japanischer Philosoph
 Inoue Yachiyo IV. (1905–2004), japanische Tänzerin
 Inoue Yasushi (1907–1991), japanischer Schriftsteller
 Inoue Yūichi (1916–1985), japanischer Maler und Kalligraph

Inouye (veraltete Schreibweise) 
 Daniel Inouye (1924–2012), US-amerikanischer Politiker (Hawaii)
 Wayne Inouye (* 1953), US-amerikanischer Manager

Siehe auch 
 Inoue (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Familienname
Japanischer Personenname